Istichopus badionotus är en sjögurkeart. Istichopus badionotus ingår i släktet Istichopus och familjen signalsjögurkor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Signalsjögurkor
badionotus